Havers ist der Familienname folgender Personen:

 Alice Havers (1850–1890), britische Malerin und Illustratorin
 Arthur Havers (1898–1980), englischer Golfspieler
 Clopton Havers (1657–1702), englischer Arzt und Anatom
 Gerhard Peter Havers (1905–1976), deutscher Jurist
 John Havers (* um 1940), englischer Badmintonspieler
 Leo Havers (1919–1989), deutscher Mediziner
 Michael Havers, Baron Havers of St Edmundsbury (1923–1992), britischer Jurist und Politiker sowie Lordkanzler von Großbritannien
 Nigel Havers (* 1951), britischer Schauspieler
 Wilhelm Havers (1879–1961), Sprachwissenschaftler, Indogermanist
 William Havers (* um 1940), englischer Badmintonspieler

Havers ist Teil folgender Firmierungen:

 Havers Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller